

Елма — місто, штат Айова
 Елма — місто, штат Нью-Йорк
 Елма — місто, штат Вашингтон